Film
 Mocskos meló (Dirty Work) (1992) amerikai tv-film
Regény
 Mocskos meló (A Dirty Job) (2006) Christopher Moore amerikai író regénye